Це́рковь Святителя Николая Чудотворца () — православный храм в Бейт-Джале. Относится к Иерусалимской православной церкви. Настоятель — протоиерей Павел Ал Алаам.

История

Монастыри 
По местному преданию, на месте храма с начала III века находился монастырь святого великомученика Георгия, несколько раз претерпевший разрушение и возобновление. В следующем веке, в 305 году в опустевшем монастыре поселились монахи из Анатолии. Крупный монастырь с храмами святого великомученика Георгия Победоносца и святителя Николая Чудотворца упоминается в документах 415-418 годов. Он был разрушен мамлюками в XIV веке. В период Османской империи русскими монахами здесь же был устроен последний по времени существования монастырь.

Храм 
Самое раннее известие о церкви Святителя Николая Чудотворца относится к 1466 году, когда храм упоминается в «Хожении гостья Василья». Вероятно, этот храм был построен при монастыре в XIII-XIV веках.

В 1921 году местная община начала строительство новой церкви на месте разрушенной старой церкви, закончившееся в 1925 году.
Во время реконструкции была подтверждена древность остатков старого пола, а также обнаружена крипта.

Архитектура, убранство 

Храм расположен в старой части Бейт-Джалы.

Иконостас высечен из камня.

Под храмом находится крипта V-VI веков, ранее служившая усыпальницей, а затем сосудохранительницей. На полу сохранилась византийская мозаика V века. Вдоль северной стены храма в скале выдолблен подземный ход в виде узкого коридора с 2 вертикальными рядами высеченных полок.
Согласно местному преданию, найденная крипта — это место подвигов святителя Николая Чудотворца во время его паломничества в Святую Землю в 312-315 годах.

В память о событиях, произошедших во время Шестидневной войны, когда в Бейт-Джале не пострадало ни одно здание, в церковь из Бари была передана частица мощей святителя Николая.

Приход

Духовенство

Традиции 
Ежегодно в день праздника святителя Николая Чудотворца 19 декабря в город съезжается большое количество паломников, проходят уличные шествия, ярмарки, представления, религиозные процессии. День начинается в 7:30 Литургией в храме святителя Николая, продолжающейся до полудня. Затем процессия спускается в пещеру святого под храмом. После полудня все идут в зал православного клуба на концерт местных церковных хоров.

Примечания

Ссылки 
 Сайт прихода святителя Николая Чудотворца
 О храме на сайте муниципалитета
 Stories from Beit Jala // St. Nicholas Center

Церкви Палестины
Православные храмы Израиля
Здания и сооружения, заложенные в 1921 году
Культовые сооружения, построенные в 1925 году
Бейт-Джала